Everipedia ist eine englischsprachige Online-Enzyklopädie, welche auf dem Wiki-Prinzip basiert. Sie wurde im Dezember 2014 gegründet und ging im Januar 2015 als Abspaltung von Wikipedia an den Start. Eigentümer ist die Everipedia, Inc. ein gewinnorientiertes Unternehmen mit Sitz in Westwood, Los Angeles, Kalifornien. Der Name der Seite ist ein Kofferwort aus den englischen Wörtern everything und encyclopedia. Everipedia hat Social-Media-Elemente übernommen, wie z. B. die Möglichkeit, dass Prominente mit Fans kommunizieren, und erlaubt es den Nutzern, Seiten zu jedem Thema zu erstellen, solange der Inhalt belegt und neutral ist. Ihre Einnahmen erhält die Website neben Werbeeinnahmen durch Spenden und dezentralisierte Finanzgeschäfte.

Die Website zeichnet sich außerdem durch die Nutzung der Blockchain-Technologie aus, um Artikel zu erstellen und zu verifizieren. Das Unternehmen nutzt die EOS-Blockchain und ein Kryptowährungs-Token namens IQ, um die Erstellung von Inhalten zu fördern und zu verhindern, dass bestimmte Länder ihre Inhalte blockieren. Everipedia startete auf der EOS-Blockchain am 9. August 2018.

Geschichte 
Everipedia wurde im Dezember 2014 gegründet und begann als kleines Projekt von Sam Kazemian und Theodor Forselius in Kazemians Studentenwohnheim an der University of California, Los Angeles (UCLA). Die Enzyklopädie startete im Januar 2015. Später im selben Jahr traten Mahbod Moghadam und Travis Moore dem Projekt als Mitgründer bei. Im Oktober 2015 lernte George Beall Everipedia bei einer Präsentation an der California State University, San Bernardino kennen, nachdem er im Januar 2016 sein Technologie-Start-up Touch Tiles verkauft hatte, schloss sich auch Beall der Gruppe der Mitbegründer an.

Um das Projekt weiterzuentwickeln sammelten die Gründer Geld von Wagniskapitalgebern ein. Bis Anfang 2017 investierten Business Angel ca. 700.000 US-Dollar in das Projekt. Im Januar 2017 hatte das Unternehmen acht Vollzeitmitarbeiter, darunter zwei Entwickler, im Februar 2018 waren es bereits 15 Vollzeitmitarbeiter. Von Dezember 2017 bis September 2019 arbeitete der Wikipedia-Mitbegründer Larry Sanger für Everipedia. Anfang 2018 erhielt das Unternehmen 30 Millionen US-Dollar von Investoren. Everipedia wurde am 9. August 2018 auf der EOS-Blockchain gestartet. Everipedia gab an, dass das Blockchain-Modell keine zentralisierten Server hat und somit die Kosten für Server wegfallen. Da Everipedia über die Blockchain dezentralisiert ist, gibt es an, dass es für Regierungen nicht möglich ist, Everipedia durch die zugewiesenen Server-IP-Adressen zu zensieren.

Am 3. November 2020 begann die Associated Press mit der Veröffentlichung der Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen 2020 in den USA auf der Ethereum- und EOS-Blockchain unter Verwendung der Everipedia OraQle.

Inhalt, Nutzer und Währung 
Everipedia erlaubt eine größere Bandbreite an Artikeln als Wikipedia, da die Richtlinien der englischsprachigen Wikipedia für die Erstellung von Artikeln strenger sind als die von Everipedia. Als Quelle für Artikel werden auch Soziale Medien in einem breiteren Ausmaß erlaubt als in der Wikipedia. Ein großer Teil der Artikel auf Everipedia  waren allerdings Kopien von Artikeln aus der Wikipedia (Stand 2017). Im März 2016 hatte Everipedia 200.000 veröffentlichte Seiten. Im Jahr 2017 gab das Unternehmen an, dass Everipedia 17.000 registrierte Redakteure und 2.000 aktive Redakteure sowie 3 Millionen monatliche Nutzer hat. Im Jahr 2019 sagte Kazemian, dass es 7.000 aktive Redakteure gibt. Nutzer und Bearbeiter werden für ihre Arbeit mit dem Kryptowährungs-Token IQ belohnt, welcher eine interne Währung darstellt. Der Token ist auch auf Plattformen für den Handel mit Kryptowährungen wie Binance handelbar.

Kritik 
Die Seite wurde kritisiert, weil sie anfangs falsche Informationen in Wiki-Seiten zu aktuellen Nachrichten präsentierte, z. B. falsche Angaben bei dem Massenmord in Las Vegas 2017 zur Identität des Täters. Es wurden zudem Bedenken hinsichtlich der Wahrung der Privatsphäre auf Everipedia geäußert, das viele seiner Artikel durch das Sammeln von Inhalten aus sozialen Medien entwickelte und daraus öffentlich sichtbare Einträge auch zu nicht in der Öffentlichkeit stehende Personen erstellt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Onlinelexikon oder -enzyklopädie
Online-Community
Wikiprojekt
Kollektive Autorschaft
Kofferwort
Gegründet 2014
Unternehmen (Los Angeles)